Hjukström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Casper Hjukström (1911–1976), kompositör och träblåsmusiker
 Charlotte Hjukström (1959–2017), översättare
 Edor Hjukström (1916–2002), militär och skidåkare
 Gerhard Hjukström (1911–1994), militär

Svenska efternamn